Сатэ (сате) — многозначный термин.

 Сатэ — блюдо индонезийской и малайзийской кухни, миниатюрный вариант шашлыка.
 Сатэ, Аннабхау (1920—1969) — индийский политик, социальный реформатор, народный поэт и писатель.